

Patronyme 
 Esther Hayot (1953-), magistrate israélienne
 Bernard Hayot (1934-), entrepreneur français.
 Groupe Bernard Hayot, entreprise française diversifiée. 
 Tzvi-Peretz Hayot (1876-1927), rabbin.
 Yves Hayot (-2017) décédé à 90 ans, frère aîné de Bernard Hayot. Chef d’entreprise.  Fondateur de la Coderum (rhum),  président de la Sicabam (producteurs de bananes), directeur général de la société Laguarigue (l’importateur de chlordécone), propriétaire de la distillerie du Simon et des Rhums HSE.

Toponyme 
 Château Romer du Hayot, domaine viticole de 15 ha situé à Fargues en Gironde.

Homonymie
Homonymie de patronyme